Tumbes steht für:
 Caleta Tumbes, Fischerdorf in Chile
 Tumbes (Halbinsel), Halbinsel in Chile
 Río Tumbes, ein Fluss in Peru und Ecuador
 Tumbes, Stadt in Peru
 Distrikt Tumbes, ein Bezirk in Peru
 Provinz Tumbes, eine Provinz in Peru
 Tumbes (Bucht), eine Bucht im Norden Perus
 Region Tumbes, eine peruanische Region

Tumbes kommt in folgenden Namen vor:
 Tumbes-Kreischeule (Megascops pacificus), eine Eulenart.
 Tumbes-Waldschnäppertyrann (Contopus punensis), eine Tyrannenart.
 Tumbes-Chocó-Magdalena, ein Biodiversitäts-Hotspot